Kouri peut faire référence à

Toponymes 

 Kouri, une commune située dans le département de Dori au Burkina Faso.
 Kouri, une commune rurale du département de Ouahigouya au Burkina Faso.
 Kouri, une commune rurale du département de Piéla au Burkina Faso.
 Kouri, une commune rurale du département de Saponé au Burkina Faso.
 Kouri, une commune rurale du département de Tô au Burkina Faso.

Agriculture 
 Kouri (ou kuri, également connue sous les noms de kuburi, baharié, boudouma, buduma, budduma, budumu, chad ou dongolé), une race bovine africaine dans la région du lac Tchad.

Patronyme 

Safia Kouri (née en 1974), haltérophile algérienne

Homonymie de localités